

Persone 
 Alexander Kutschera – ex calciatore tedesco, difensore
 Franz Kutschera – militare e politico austriaco nel Partito Nazista, membro del Großdeutscher Reichstag, SS-Brigadeführer
 Maria Augusta Kutschera – cantante e scrittrice austriaca, matriarca dei Trapp Family Singers

Altro 
 Operazione Kutschera – nome in codice per l'esecuzione di Franz Kutschera, ucciso il 1° febbraio 1944 dall'unità di sabotaggio del Kedyw dell'Armia Krajowa

Pagine correlate 
 Kutscher